Прову́лок Профінте́рну — колишня радянська окупаційна назва провулків у деяких населених пунктах України, на честь Червоного інтернаціоналу профспілок.
 Провулок Профінтерну — колишня назва провулку Рататюків у місті Київ.
 Провулок Профінтерну — колишня назва Вишневого провулку у смт Клавдієво-Тарасове Київської області.
 Провулок Профінтерну — колишня назва провулку Переможців у місті Марганець Дніпропетровської області.
 Провулок Профінтерну — колишня назва Валківського провулку у місті Слов'янськ Донецької області.

Провулки